Büsen ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Büsen (* 1971), deutscher Rundfunksprecher und Sprecherzieher
 Johann Büsen (* 1984), deutscher Künstler